Macarena (lied), een lied van de band Los del Río
 Macarena (Sevilla), een Sevilliaanse wijk, met als patrones de Esperanza Macarena
 Esperanza Macarena, Sevilliaans devotiebeeld
 Macarena (poort), een 18se-eeuwse Seviliaanse stadspoort, vernoemd naar de Esperanza

Of:
La Macarena (Meta), een Colombiaanse gemeente
La Macarena (Bogotá), een wijk in Bogotá